Bída může být:
 Chudoba – sociální status člověka vyznačující se hmotným nedostatkem
 Borek (okres České Budějovice) – starší (nyní lidový) název obce u Českých Budějovic